Грегори Донован Остертаг (; родился 6 марта 1973, Даллас, Техас) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Канзасском университете, в 1995 году был выбран на драфте НБА под 28-м номером командой «Юта Джаз». Позже выступал за команду «Сакраменто Кингз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 756 игр, в которых набрал 3512 очков (в среднем 4,6 за игру), сделал 4145 подборов, 443 передачи, 189 перехватов и 1293 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Родившиеся в Далласе
Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Техас Лэджендс»